Dolgovo – centro abitato russo del Territorio dell'Altaj
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Vologda nel Vologodskij rajon nel Kubenskoe sel'skoe poselenie
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Vologda nel Vologodskij rajon nel Markovskoe sel'skoe poselenie
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Ivanovo nel Kinešemskij rajon
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Ivanovo nel Pučežskij rajon
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kostroma nell'Ostrovskij rajon
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kostroma nel Parfen'evskij rajon
 Dolgovo – centro abitato russo del Territorio di Krasnojarsk
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Novgorod nel Novgorodskij municipal'nij rajon
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Novgorod nel Togučinskij rajon
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Penza
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Pskov nell'Ostrovskij rajon
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Pskov nel Sebežskij rajon
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Tver'
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Ljubimskij rajon
 Dolgovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Pereslavskij rajon